Raum (vgl. althochdeutsch rūmi „weit“, „geräumig“) steht für:
 Zimmer, ein zum Nutzen verwendeter, umschlossener Teil eines Gebäudes
 Universum, Weltraum, nicht fest eingegrenzte physikalische Ausdehnung
 Volumen, eine in Länge, Breite, Höhe fest eingegrenzte Ausdehnung

in Technik und Wissenschaft:
 Raum (Physik), den physikalischen Raum als „Behälter“ aller Dinge
 Sozialer Raum, in der Soziologie das Darstellungsmittel der Analyse sozialer Strukturen
 Rechtsraum, in der Rechtswissenschaft das Gültigkeitsgebiet einer Rechtsetzung, siehe Rechtskreis
 Geographischer Raum, das Untersuchungselement der Geografie, der Erdwissenschaften und der Raumplanung
 Raum (Architektur), ein primäres Medium der Architektur:
 Wohnraum
 Geschäftsraum 
 Raum (Geschichtswissenschaft), Bereich gesellschaftlicher Interaktionen
 Raum (Mathematik), in der Mathematik eine mit einer Struktur versehene Menge
 speziell auch der Euklidische Raum
 Raum (Philosophie), eine philosophische Anschauungsform
 speziell auch der Logische Raum Ludwig Wittgensteins, ein Begriff aus seinem Tractatus

spezielle Bedeutungen:
 Raum (Film), Verfilmung des Romans durch Lenny Abrahamson aus dem Jahr 2015
 Raum (Roman), ein Roman von Emma Donoghue aus dem Jahr 2010
 Raum (Schach), ein Grundelement des Schachspiels
 Ausruf beim Segelsport, zum Einhalten der Kollisionsverhütungsregeln
 im militärischen Bereich das Operationsgelände, siehe Taktik (Militär)
 Toyota Raum, ein Automodell

Raum ist der Name folgender Orte:
 Raum (Rosenthal-Bielatal), Ortsteil von Rosenthal-Bielatal im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Raum (Stollberg), Ortsteil von Stollberg/Erzgeb.

Raum ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Raum (1872–1935), deutscher Bildhauer
 David Raum (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Erika Raum (* 1972), kanadische Geigerin, Musikpädagogin und Komponistin
 Green Berry Raum (1829–1909), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Hans Raum (1883–1976), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler und Agrarhistoriker
 Hermann Raum (1924–2010), deutscher Karikaturist und Kunstwissenschaftler
 Johannes William Raum (1931–2014), deutscher Ethnologe
 Konrad Raum (1917–2008), deutscher Landschaftsmaler
 Michael Raum (* 1965), deutscher Unternehmer
 Otto Friedrich Raum (1903–2002), deutscher Ethnologe
 Rolf Raum (* 1956), deutscher Jurist und Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof
 Walter Raum (1923–2009), deutscher Künstler

Räume:
 Räume, Filmtitel
 Nichtleitende Räume, Schutzmaßnahme
 Lebensweltlich orientierte Räume in der Stadtplanung 

Siehe auch:

 weitere Aspekte des physikalischen Raumes: Raumlage, räumliche Orientierung, Raumwahrnehmung (die Interpretation des Gehirns), 3D (räumliche Darstellung), Chorologie (Raum-, Arealkunde), Raumplanung